Казаково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Казаково — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Казаково — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Казаково — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Казаково — село в Вилегодском районе Архангельской области.
 Казаково — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Казаково — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Казаково — посёлок в Нюксенском районе Вологодской области.
 Казаково — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Казаково — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Казаково — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Казаково — село в Пижанском районе Кировской области.
 Казаково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Казаково — село в Воловском районе Липецкой области.
 Казаково — деревня в Сернурском районе Марий Эл.
 Казаково — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Казаково — село в Вачском районе Нижегородской области.
 Казаково — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Казаково — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Казаково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Казаково — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Казаково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Казаково — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Казаково — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Казаково — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Казаково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Казаково — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Казаково — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Казаково — деревня в Ярском районе Удмуртии.
 Казаково — деревня в Козловском районе Чувашии.
 Казаково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

Украина 
 Казаково — село в Великомихайловском районе Одесской области.

См. также 
 Казаков
 Казакова
 Казаковское (Вольнянский район)
 Козаково